Bruzual peut désigner :

Patronymes 
 Manuel Ezequiel Bruzual (1830-1868) : homme politique vénézuélien,  président du Venezuela du  au .

Toponymes

Bruzual : chef-lieu de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 San José de Bruzual : capitale de la paroisse civile de Bruzual de la municipalité d'Urumaco dans l'État de Falcón ;

Subdivisions 
 Bruzual, ou l'un de ses composés, peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 Bruzual : l'une des quatorze municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 Manuel Ezequiel Bruzual : l'une des vingt-et-une municipalités de l'État d'Anzoátegui.
 Bruzual, ou l'un de ses composés, peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 Bruzual : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Urumaco dans l'État de Falcón ;
 Capitale Bruzual : l'une des deux subdivisions territoriales et statistiques de la municipalité de Bruzual dans l'État d'Yaracuy ;
 Urbana Bruzual : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme